Selinum silvaticum är en flockblommig växtart som beskrevs av Johann Christoph Röhling. Selinum silvaticum ingår i släktet krusfrön, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Krusfrön
silvaticum